Mardorf steht für:

 Mardorf (Neustadt am Rübenberge), ein Ortsteil von Neustadt am Rübenberge in der Region Hannover, Niedersachsen
 Mardorf (Amöneburg), ein Ortsteil der Gemeinde Amöneburg in Hessen
 Mardorf (Homberg), ein Ortsteil der Stadt Homberg (Efze)
 Mardorf (Patrizier), ein Frankfurter Patriziergeschlecht